Александр Иванович Голованов:
 Голованов, Александр Иванович (род. 1945) — журналист, кинодраматург, продюсер.
 Голованов, Александр Иванович (1895—1955) — советский военный деятель, полковник.
 Голованов, Александр Иванович (род. 1956) — учёный, инженер-механик‏‎, доктор физико-математических наук.